Canner, rivière française qui coule dans le département de la Moselle en Lorraine.
 Vallée de la Canner, territoire situé dans le département de la Moselle
 Kédange-sur-Canner, commune du département de la Moselle.

Voir aussi 
 Kanner